De Oostenrijkse voetbalbeker 1997/98 (Duits: ÖFB Cup 1997/98) was de 64ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 10 augustus 1997 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 19 mei 1998 in het Gerhard Hanappi Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Günter Benkö. SV Ried won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Sturm Graz met 3-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 1997/98
Oostenrijks voetbalelftal in 1997
Oostenrijks voetbalelftal in 1998

1998
Bekervoetbal 1997/98